Henk Vogels – ex ciclista su strada australiano
 Guillaume Vogels – pittore belga
 Mieke Vogels – politica belga